Хейм - миры за пределами Мидгарда в скандинавской мифологии
 Альвхейм
 Ванахейм
 Ётунхейм
 Муспельхейм
 Нифльхейм
 Свартальфахейм
 Хельхейм
прочее
 Хёйм, Сиверт
 Хейм, Джона
 Хейм, Сверре

См. также 
 Хеймен